

Patronyme 
 Moulay Brahim, un soufi du , (? - 1661).

Toponyme 

 Moulay Brahim, une commune rurale de la province d'Al Haouz, dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, au Maroc, avec pour chef-lieu une ville portant le même nom.
 Moulay Brahim, une ville de la province d'Al Haouz, dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, au Maroc, dans la commune éponyme de Moulay Brahim.